Royal Navy har haft adskillige skibe med navnet Audacious. Navnet betyder "dristig".

 Linjeskibet HMS Audacious: Søsat 1785 som en 74-kanoners "third rate". I tjeneste fra 1785 til 1815.
 Panserskibet HMS Audacious: Søsat 1869, og ombygget til stationært skoleskib i 1902. Omdøbt til Fisgard i 1904. Solgt til ophugning 1929.
 Fragtskibet SS Montcalm blev søsat i 1897. Det skiftede navn flere gange, og i perioden 1914-1916 gjorde det tjeneste i Royal Navy og blev forsynet med falsk overbygning, så det fungerede som attrap-slagskib under navnet HMS Audacious. Derved var det med til at sløre tabet af det rigtige Audacious (se næste). Fra 1915 gjorde skibet tjeneste som depotskib og i 1916 blev det ombygget til tankskib og solgt til forsvarsministeriet som RFA Crenella. Efter flere ejer- og navneskift blev det ophugget i 1952. 
 Slagskibet HMS Audacious: Søsat 1912 og i tjeneste i 1913. Minesprængt i oktober 1914. Royal Navy forsøgte at hemmeligholde sænkningen gennem hele 1. verdenskrig og lod skibet figurere i de meldinger, der blev offentliggjort om flådens aktiviteter.
 HMS Audacious var det oprindelige navn til hangarskibet HMS Eagle, men det blev ændret inden søsætningen i 1946. Der var planlagt fire hangarskibe af Audacious-klassen, men kun Eagle og Ark Royal kom i tjeneste. 
 Atomubåden HMS Audacious (S122): Køllagt 2009 som en del af Astute-klassen. Skal efter planen indgå i Royal Navy i 2018. 

United States Navy har haft to skibe med navnet Audacious.

 Fragt- og passagerskibet Belvedere blev søsat i 1913 til det Østrig-Ungarske rederi Unione Austriaca. Rederiet og skibet kom under italiensk flag i 1918 og Belvedere blev interneret i USA i 1940. Overtaget af den amerikanske flåde i 1941 som USS Audacious og blev i juni 1944 brugt som en del af Gooseberry 2-bølgebryderen ved Omaha Beach. 
 Overvågningsskibet USNS Audacious (T-AGOS-11): Søsat 1989 som en del af Stalwart-klassen og i tjeneste samme år. Solgt til Portugal 1996 og navngivet Dom Carlos (A522).

Litteratur 
Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. ISBN 978-1-86176-281-8.

Indeks over skibsnavne